Osoby o tym nazwisku:
 Andrej Baszko – białoruski hokeista
 Godzisław Baszko – kustosz katedry poznańskiej
 Mieczysław Baszko – polski polityk, nauczyciel i samorządowiec,